Преобразование — изменение образа, формы чего-либо.

В математике 

 Аффинное преобразование
 Вейвлет-преобразование
 Дискретное вейвлет-преобразование
 Непрерывное вейвлет-преобразование
 Дуальное преобразование
 Естественное преобразование
 Интегральные преобразования
 Ортогональное преобразование
 Проективное преобразование
 Дискретное косинусное преобразование
 Биномиальное преобразование
 Билинейное преобразование (преобразование Тастина)
 Z-преобразование (преобразование Лорана)
 Преобразование Гильберта
 Преобразование Конторовича — Лебедева
 Преобразование Лапласа
 Преобразование Лежандра
 Преобразование Меллина
 Преобразование Мёбиуса
 Преобразование Радона
 Преобразование Фурье
 Быстрое преобразование Фурье
 Дискретное преобразование Фурье
 Преобразование Ханкеля
 Преобразование Хартли
 Преобразование Хафа
 Преобразование Чирнгауза

В механике 
 Каноническое преобразование

В истории 

 Преобразования Петра I

См. также 
 Метаморфоза
 Преображение (значения)
 Реформа
 Трансформация
 Трансформатор (значения)

Примечания